John Strutt ist der Name folgender Personen:

* John Strutt, 3. Baron Rayleigh (John William Strutt; 1842–1919), britischer Physiker
 John Strutt, 6. Baron Rayleigh (John Gerald Strutt; * 1960), britischer Adliger und Politiker